HD 97048 или CU Хамелеона () — звезда в созвездии Хамелеона. Находится на расстоянии около 515 световых лет от Солнца. Это молодая переменная звезда с крупным пылевым диском.

Характеристики 
HD 97048 относится к классу звёзд Хербига (Ae/Be), молодым, ещё не вышедшим на главную последовательность звёздам. Её возраст составляет около 3 миллионов лет, а масса равна 2,5 массам Солнца. Звезда окружена исключительно ярким пылевым диском, радиус центральной полости которого равен 40—46 а.е.

Планетная система 
С помощью радиотелескопа ALMA в пылевом диске в 130 а.е. от материнской звезды обнаружена молодая экзопланета HD 97048 b массой 2—3 массы Юпитера.

Примечания

См. также 
 Список звёзд созвездия Хамелеона

Околозвёздные диски
Орионовы переменные
97048